La denominación Condado de McDowell puede hacer referencia a distintos condados en Estados Unidos:

 Condado de McDowell, condado de Carolina del Norte.
 Condado de McDowell, condado de Virginia Occidental.